Leon Sapieha se poate referi la:
 Kazimierz Leon Sapieha (n. 15 jiulia 1609 Vilnius - d. 19 ianuarie 1656), nobil și om de stat  din familia Sapieha al Uniunii statele polono-lituaniene, mare grefier al Lituaniei și secretar regal (1631), mareșal al curții lituaniene (1637), vice-cancelar al Lituaniei (1645).
 Leon Bazyli Sapieha (n. 20 martie 1652 – d. 9 noiembrie 1686), nobil și om de stat din familia Sapieha al Uniunii statele polono-lituaniene, trezorier al curții lituaniene și general ala armatei lituaniene.
 Leon Ludwik Sapieha (n. 18 septembrie 1803 la Varșovia – d. 11 septembrie 1878 la Krasiczyn), nobil polonez și om de stat din familia Sapieha, mareșal al Dietei din Galiția.
 Władysław Adam Feliks Leon Sapieha (n. 30 mai 1853, Krasiczyn - d. 29 aprilie 1920, Lviv, Ucraina) nobil polonez din familia Sapieha, membru al Dietei Galiției și al Reichsratului Austriei.
 Leon Aleksander Sapieha (n. 19 decembrie 1883, Krasiczyn - 27 septembrie 1944, Rzeszów) nobil polonez din familia Sapieha, membru al Dietei Poloniei în 1922.

De asemenea, în literatura istorică română numele de Leon Sapieha se poate întâlni cu referire în fapt la Lew Sapieha (n. 14 aprilie 1557, Ostrowno, Uniunea Polono-Lituaniană – d. 7 iulie 1633, Vilnius, Uniunea Polono-Lituaniană) nobil și om de stat al Uniunii statele polono-lituaniene, mare secretar al Marelui Ducat al Lituaniei în 1580, mare funcționar al Marelui Ducat în 1581, cancelar al curții în 1585, mare cancelar din 1589 până 1623, voievod de Vilnius în 1621, mare hatman al Lituaniei în 1623 și guvernator de Slonim, Brest și Moghilău.